Mouche des sables peut faire référence à :

 Phlebotominae, de tout petits insectes hématophages, qui peuvent être vecteurs de pathogènes de la santé humaine, dont la leishmaniose viscérale
 Spiriverpa lunulata
 Culicoides
 Culicoides impunctatus
 Chironomidae